Stäudel ist der Familienname folgender Personen:

 Lutz Stäudel (* 1948), deutscher Pädagoge und Chemiedidaktiker
 Thea Stäudel (* 1954), deutsche Wirtschaftspsychologin und Hochschullehrerin

Siehe auch:
 Steudel